Flörsheim am Main, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Flörsheim-Dalsheim, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ober-Flörsheim, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts